Пол Шнайдер ():
 Шнайдер, Пол (актёр)
 Шнайдер, Пол (художник)
 Шнайдер, Пол (пастор)
 Шнайдер, Пол (сценарист)
 Шнайдер, Пол (режиссёр)
 Шнайдер, Пол (политик)